

Cinema 
 Niente da nascondere (Caché) – film del 2005 diretto da Michael Haneke

Informatica 
 Cache – memoria nascosta di servizio ad accesso veloce 
 Caché – database management system

Geografia

Italia
 Cache – frazione di Aosta

Stati Uniti d'America
 Cache – città della Contea di Comanche, Oklahoma
 Cache – census-designated place della Contea di Cache, Utah

Altro 
 Cache – abbreviazione di geocache, contenitore da trovare nell'attività di geocaching